Emich Gusztáv (1814–1869) könyvkiadó, nyomdász 
Emich Gusztáv (1843–1911) zoológus, könyvkiadó, politikus, nyomdász
Emich Gusztáv (1866–1927) politikus, diplomata, kereskedelemügyi miniszter

Jegyzetek